Schateiland, een avonturenroman van de Schotse auteur Robert Louis Stevenson

Eilanden:
Treasure Island (Fiji), eiland behorend tot de Mamanuca-eilanden
Treasure Island (Ontario), eiland in de Canadese deelstaat Ontario
Treasure Island (Singapore), eiland? in Singapore
Treasure Island (Tonga), eiland behorend tot de eilandengroep Tonga
Treasury Islands, paar eilanden behorende tot de Salomonseilanden
In de Verenigde Staten:
Treasure Island (Californië), eiland in Californië
Treasure Island (Tennessee), eiland in Tennessee
Treasure Island (Washington), eiland in Washington (ook wel Reach Island genoemd)

Plaats:
Treasure Island (Florida), plaats in Florida

Films:
Treasure Island (1920), een film van Maurice Tourneur
Treasure Island (1934), een film van Victor Fleming
Treasure Island (1950), een film van Byron Haskin
Treasure Island (1966), Frans-Duitse film met Ivor Dean en Michael Ande
Animal Treasure Island (1971), Japanse animatiefilm
Treasure Island (1972), Amerikaanse film met Orson Welles 
Treasure Island (1973), Amerikaanse animatiefilm van Filmation 
Return to Treasure Island (1986), Amerikaanse miniserie van Disney met Brian Blessed
Treasure Island (1988), Sovjet-Russische animatiefilm van Kievnauchfilm
Treasure Island (1990), Amerikaanse film met Christian Bale en Charlton Heston 
Treasure Island (1993), Taiwanese film
Muppet Treasure Island (1996), Amerikaanse film met The Muppets en Tim Curry
Treasure Island (show) (vanaf 1997), spelshow in Nieuw-Zeeland, Australië en Ierland
Treasure Island (1999), Amerikaanse film met Kevin Zeger en Jack Palance
Treasure Island (2012), Amerikaanse film met Eddie Izzard en Toby Regbo

Overige:
Treasure Island Hotel & Casino, hotel-casino in Las Vegas
Treasure Island Resort and Casino, hotel-casino bij Red Wing (Minnesota)
'Treasure Island', informele aanduiding in het bedrijfsleven van het Verenigd Koninkrijk vanwege de (veronderstelde) winstgevendheid van dit land